Algemeen: de bovenste molen in een molengang
Specifiek:
Bovenmolen E in Schermerhorn
Bovenmolen G in Schermerhorn